Ntoroko (plaats), plaats in Oeganda
 Ntoroko (district), district in Oeganda